

Sigle
 Zona Addestramento Cani
 Zone d'aménagement concerté – zona urbanistica prevista dalla legge francese
 Zonizzazione acustica comunale – classificazione territoriale del comuni italiani
 Zwolsche Athletische Club – società calcistica olandese

Codici
 ZAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di York Landing (Manitoba) (Canada)
 zac – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Ocotlán

Onomastica
 Zac – diminutivo di Zachariah o Zachary, varianti inglesi del nome proprio di persona italiano Zaccaria
 Zac - Benigno Zaccagnini, così chiamato durante la sua attività politica nella Democrazia Cristiana

Videogiochi
Zac – campione giocabile nel videogioco League of Legends